AUI steht für:
 Arbeitskreis Umgangsformen International, siehe Inge Wolff #Arbeitskreis Umgangsformen International (AUI)
 Associated Universities, Inc., US-amerikanische Forschungs-Managementgesellschaft, die u. a. das National Radio Astronomy Observatory betreibt
 Asterisk User Interface, Benutzerschnittstelle von Asterisk (Telefonanlage)
 Attachment Unit Interface, Steckertyp für Computernetze
 Aua Island Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Aua (Insel), Bismarck-Archipel, Provinz Manus, Papua-Neuguinea
 Ukraine International Airlines (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft

AuI steht für:
 Gold(I)-iodid, anorganische chemische Verbindung

aUI steht für:
 aUI (Sprache), konstruierte Sprache

aui steht für:
 Anuki (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in der Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung